Ingewanden.
 Nelson Frazier Jr., Amerikaanse professionele worstelaar met 'Viscera' als ringnaam.
 Viscera, een asbtract balletstuk door Liam Scarlett uit 2012.